Beilin bezeichnet geografisch:
 Beilin (Xi’an) (碑林区), Stadtbezirk der Stadt Xi'an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Beilin (Suihua) (北林区), Stadtbezirk der Stadt Suihua in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Beilin (Straßenviertel) (北林街道), Straßenviertel des gleichnamigen Stadtbezirks von Suihua in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 chinesisch einen Stelenwald (碑林)

Beilin ist der Familienname folgender Personen:
 Jossi Beilin (* 1948), israelischer Politiker
 Michael Beilin (* 1976), israelischer Ringer

Siehe auch:
 Beiling
 Belin